Berria puede referirse a: 

 Berria es un diario de información general editado en euskera.
La Playa de Berria ubicada en el municipio de Santoña (Cantabria).